Days of '49 – film del 1910 diretto da Milton J. Fahrney
 Days of '49 – film del 1912 prodotto dalla Kalem Company
 Days of '49 – film del 1913 diretto da Thomas H. Ince
Days of '49 – serial del 1924 in 15 episodi di Jacques Jaccard